Оксиды кобальта — неорганические соединения металла кобальта и кислорода:
 Оксид кобальта(II)
 Оксид кобальта(II,III)
 Оксид кобальта(III)
 Оксид кобальта(IV)